Bom dia (neste caso com hífen, bom-dia, é um cumprimento ) pode referir-se a:

Na televisão

Novelas 
 Editora Mayo, Bom Dia - telenovela brasileira exibida pela Rede Record.

Programas 
 Bom Dia & Cia - programa infantil que vai ao ar pelo SBT.
 Bom Dia Mulher - programa exibido pela RedeTV!.

Séries 
 Good Morning, Miami - série de televisão estadunidense.

Televisão 
 Portugal
 Bom Dia Portugal - transmitido pela RTP1.
 Bom Dia Açores - transmitido pela RTP Açores.
 Bom Dia Madeira - transmitido pela RTP Madeira.

 Brasil
 Bom Dia Brasil - transmitido pela Rede Globo.
 Bom Dia Praça - padrão jornalístico das afiliadas da Rede Globo.

Cinema 
 Good Morning, Vietnam - filme estadunidense de 1987, dirigido por Barry Levinson.

Música 
 Bom Dia (álbum de Pluto)

Exercício físico 
 Bom dia (exercício) - Exercício para o treinamento de glúteos, isquiossurais e lombares.

Desambiguação